Ники́та Алекса́ндрович Каменю́ка (; 3 июня 1985, Луганск, Украинская ССР, СССР) — украинский футболист, полузащитник. Выступал за сборную Украины.

Биография 
Воспитанник луганского футбола. Первый тренер — Юрий Рабочий. В детско-юношеской школе был капитаном команды. Выступал за команды: «Заря» (Луганск), «Авангард» (Ровеньки). В 2007 году покинул «Зарю» из-за конфликта с Александром Косевичем. В сезоне 2007/08 выступал за мариупольский «Ильичёвец» и помог ему выйти в Премьер-лигу Украины. Летом 2008 года вернулся в «Зарю». 21 марта 2009 года в матче против одесского «Черноморца»(2:1), провёл свой сотый матч за «Зарю» и впервые вышел с капитанской повязкой.

3 марта 2012 года, играя в составе команды «Заря» Луганск против львовских «Карпат», забил 3 гола (5:1). 31 июля 2014 года в матче квалификации Лиги Европы с норвежским «Мольде» на 63 минуте матча забил дебютный, для себя, гол в еврокубках. 7 марта 2015 года в городе Днепропетровск, на стадионе «Метеор» был сыгран матч 16 тура Премьер-Лиги Украины, который стал для Никиты Каменюки юбилейным, 250-м в футболке луганской «Зари» во всех турнирах. А 5 апреля 2015 сыграл 80-й матч в качестве капитана «Зари». Что стало рекордом за время выступлений луганской «Зари» в Премьер-лиге (высшей лиге) Украины.

24 марта 2016 года в матче против сборной Кипра дебютировал за основную сборную Украины.

19 июля 2020 года Никита завершил карьеру футболиста.

Личная жизнь 
Женат.

Достижения 
 Финалист Кубка Украины: 2015/16

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте болельщиков ФК «Заря» (Луганск)

Футболисты Украины
Игроки сборной Украины по футболу
Игроки ФК «Авангард» Ровеньки
Игроки ФК «Заря» Луганск
Игроки ФК «Мариуполь»
Игроки ФК «Верес»
Футбольные тренеры Украины